Игумнов, Сергей:
 Игумнов, Сергей Дмитриевич (1900—1942) — советский художник-плакатист. 
 Игумнов, Сергей Николаевич (1864—1942) — русский и советский санитарный врач, историк земской медицины, поэт.